Andròcides (metge), metge grec
 Andròcides de Cízic, pintor grec